Eisenberg («montaña del hierro») es el nombre de varias lugares alemanes:
 Eisenberg (Turingia)
 Eisenberg (Palatinado)
 Eisenberg (Algovia)